Chilches puede referirse a: 

Chilches (Castellón): municipio costero de la provincia de Castellón.
Chilches (Vélez-Málaga): antiguo municipio de la provincia de Málaga que ahora es una pedanía del municipio de Vélez-Málaga.